Абноба — галльская богиня, которой поклонялись в Галлии и Шварцвальде.
 (456) Абноба — астероид из группы главного пояса, который принадлежит к светлому спектральному классу S.